Список телевізійних серіалів, в яких фігурують вампіри, істоти з фольклору, що живуть, харчуючись життєвою сутністю (як правило, у вигляді крові) живих. У європейському фольклорі вампіри — неживі істоти, які за життя часто відвідували близьких і спричиняли нещастя або смерть у тих районах, де вони мешкають.

Телесеріали про вампірів

Ігрові

Анімаційні

Вебсеріали про вампірів

Див. також 

 Вампіри в кінематографі
 Вампірська література

Примітки

Посилання 

 Ranked: Vampire TV Shows на вебсайті Metacritic

Телесеріали про вампірів
Телесеріали жахів
Списки фантастики